NPL kan avse:

 NPL – en databas som utvecklats och förvaltas av Läkemedelsverket, se Nationellt Produktregister för Läkemedel
 NPL (New Programming Language) – tidigt namn på ett programspråk, se PL/1
 NPL – landskodISO 3166-1 för Nepal
 NPL - National Physical Laboratory, ett forskningsinstitut i Storbritannien.